Подоси́новский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Кировской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Подосиновец.

География 
Площадь — 4265 км². Основные реки — Юг, Пушма, Мала.

История 
Район образован 10 апреля 1924 года в результате административной реформы, связанной с отменой уездного и волостного деления и проведения районирования в Северо-Двинской губернии на основании декрета ВЦИК РСФСР «Об административном делении Северодвинской губернии» .
 С 1929 года по 1936 год — в составе Северного края РСФСР.
 С 1936 года по 1937 год — в составе Северной области РСФСР.
 С 1937 года по 1941 год — в составе Архангельской области РСФСР.
 В состав Кировской области РСФСР Подосиновский район был передан из Архангельской области в 1941 году.
 1 февраля 1963 года на основании решения пленума ЦК КПСС «О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством» от 19—23 ноября 1962 года объединён с Лальским районом, получив название Лузский сельский район, с центром в городе Лузе.
 В 1965 году Лузский сельский район упразднён с передачей территории вновь созданным Подосиновскому и Лузскому районам.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО на территории района образованы 11 муниципальных образований: 3 городских и 8 сельских поселений.

Законом Кировской области от 28 апреля 2012 года № 141-ЗО:
 Демьяновское городское поселение, Зареченское сельское поселение, Лунданкское сельское поселение и Шолгское сельское поселение объединены в Демьяновское городское поселение с административным центром в посёлке городского типа Демьянове;
 Подосиновское городское поселение, Октябрьское сельское поселение и Щеткинское сельское поселение объединены в Подосиновское городское поселение с административным центром в посёлке городского типа Подосиновце.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Демьяново, Пинюг и Подосиновец) проживают  % населения района.

Территориально-муниципальное устройство 
В Подосиновском районе 157 населённых пунктов в составе 3 городских и 3 сельских поселений:

Населённые пункты

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Экономика

Культура

Уроженцы Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы 
 Княжев, Александр Яковлевич (22 октября 1909 — 30 апреля 1945) — старшина, полный кавалер ордена Славы, родился в деревне Мурамовская.
 Конев, Иван Степанович — дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности Подосиновского района.
 Сведения на сайте Правительства Кировской области.
 Главы поселений Кировской области.
 Муниципальные образования — Подосиновский район.
 Подосиновец-Инфо — информационный портал Подосиновского района.
 Сайт Подосиновского района.

Источники